Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Дженніфер Капріаті. Це був її реванш за поразку в півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2000.

Капріаті виграла свій перший титул на турнірах Великого шолома, у фіналі перемігши Мартіну Хінгіс з рахунком 6–4, 6–3. Після цієї перемоги вона повернулася до першої десятки рейтингу, вперше починаючи з 1993 року.

Сіяні гравчині

Кваліфікація

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2001 draw
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 2001
Тур WTA 2001
2001 в австралійському спорті